Hübner, impresa tedesca
7921 Huebner, asteroide